ТАГ — многозначный акроним:
 ТАГ — Транс-атлантический геотраверз
 ТАГ — трансформатор абонентского громкоговорителя
 ТАГ — триацилглицериды, жиры
 ТАГ — триацилглицерол
Газопроводы
 ТАГ — Трансавстрийский газопровод
 ТАГ — Трансарабский газопровод
 ТАГ — Трансафганский газопровод

См. также